

Любейкі — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства.
 Любейкі — село в гміні Милейчиці Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.